Mistrzostwa Świata Juniorów Grupy B w Curlingu 2017 – turniej curlingowy odbywający się między 3 a 10 stycznia 2017 w szwedzkim Östersund. Trzy najlepsze drużyny żeńskie i męskie zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata Juniorów 2017, odbywających się w lutym w Pjongczangu.

W rywalizacji kobiet triumfowały Szkotki (Sophie Jackson), które w finale pokonały 7:4 Turczynki (Dilsat Yildiz). Brązowe medale zdobyły Japonki (Misaki Tanaka), pokonując w ostatnim meczu 6:3 Chinki (Zhang Lijun).

Pierwsze miejsce pośród drużyn męskich zajęli Chińczycy (Wang Zhiyu), w finale wynikiem 5:2 byli lepsi od Turków (Ugurcan Karagoz). Kwalifikację do lutowych mistrzostw świata wywalczyli również Włosi (Marco Onnis).

W turnieju wystąpiły reprezentacje Polski. Zespół kobiecy dowodzony przez Anetę Lipińską zakończył występ meczem kwalifikacyjnym do fazy play-off. Polski zostały sklasyfikowane na 9. miejscu. Drużyna męska – skip Konrad Stych – dotarła do ćwierćfinałów.



Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2017; 8:00

Sesja 2. 
3 stycznia 2017; 12:00

Sesja 3. 
3 stycznia 2017; 16:00

Sesja 4. 
3 stycznia 2017; 20:00

Sesja 5. 
4 stycznia 2017; 12:00

Sesja 6. 
4 stycznia 2017; 16:00

Sesja 7. 
4 stycznia 2017; 20:00

Sesja 8. 
5 stycznia 2017; 8:00

Sesja 9. 
5 stycznia 2017; 12:00

Sesja 10. 
5 stycznia 2017; 16:00

Sesja 11. 
5 stycznia 2017; 20:00

Sesja 12. 
6 stycznia 2017; 12:00

Sesja 13. 
6 stycznia 2017; 20:00

Sesja 14. 
7 stycznia 2017; 8:00

Sesja 15. 
7 stycznia 2017; 12:00

Sesja 16. 
7 stycznia 2017; 16:00

Sesja 17. 
7 stycznia 2017; 20:00

Sesja 18. 
8 stycznia 2017; 8:00

Sesja 19. 
8 stycznia 2017; 12:00

Sesja 20. 
8 stycznia 2017; 16:00

Sesja 21. 
8 stycznia 2017; 20:00

Tie-breaker 
9 stycznia 2017; 8:00

Play-off

Mecz kwalifikacyjny 
9 stycznia 2017; 12:00

Ćwierćfinały 
9 stycznia 2017; 16:00

Półfinały 
10 stycznia 2017; 9:00

Mały finał 
10 stycznia 2017; 14:00

Finał 
10 stycznia 2017; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2017; 8:00

Sesja 2. 
3 stycznia 2017; 12:00

Sesja 3. 
3 stycznia 2017; 16:00

Sesja 4. 
3 stycznia 2017; 20:00

Sesja 5. 
4 stycznia 2017; 8:00

Sesja 6. 
4 stycznia 2017; 12:00

Sesja 7. 
4 stycznia 2017; 16:00

Sesja 8. 
4 stycznia 2017; 20:00

Sesja 9. 
5 stycznia 2017; 8:00

Sesja 10. 
5 stycznia 2017; 12:00

Sesja 11. 
5 stycznia 2017; 16:00

Sesja 12. 
5 stycznia 2017; 20:00

Sesja 13. 
6 stycznia 2017; 8:00

Sesja 14. 
6 stycznia 2017; 12:00

Sesja 15. 
6 stycznia 2017; 16:00

Sesja 16. 
6 stycznia 2017; 20:00

Sesja 17. 
7 stycznia 2017; 8:00

Sesja 18. 
7 stycznia 2017; 12:00

Sesja 19. 
7 stycznia 2017; 16:00

Sesja 20. 
7 stycznia 2017; 20:00

Sesja 21. 
8 stycznia 2017; 8:00

Sesja 22. 
8 stycznia 2017; 12:00

Sesja 23. 
8 stycznia 2017; 16:00

Sesja 24. 
8 stycznia 2017; 20:00

Tie-breaker 
9 stycznia 2017; 8:00

Play-off

Mecz kwalifikacyjny 
9 stycznia 2017; 12:00

Ćwierćfinały 
9 stycznia 2017; 16:00

Półfinały 
10 stycznia 2017; 9:00

Mały finał 
10 stycznia 2017; 14:00

Finał 
10 stycznia 2017; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2016/2017 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 
 

2017
2017 w curlingu
2017 w Szwecji
Curling w Szwecji
Sport w Östersund